Грузская (приток Кавалерки)
 Грузская (приток Казённого Торца)
 Грузская (приток Кальмиуса)
 Грузская (приток Чёрного Ташлыка)